Коря́гина:

 Корягина — река в России.
 Корягина, Нина Дмитриевна (род. 1938) — стерженщица, бригадир, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Корягина, Ольга Сергеевна (Романовская; род. 1986) — украинская певица, телеведущая, модель и дизайнер.
 Корягина, Татьяна Ивановна (1943—2022) — советский и российский экономист, специалист по сфере услуг и социальной политике.